Vital kan avse:

Vital – ett tidigt blommande hängeträd tillhörande alsläktet, se gråal
 Vital (ås) – en ås i  Kroatien
 Vital I Michele (–1102),  regerande doge av Venedig 1096-1102
 Vital Radzivonaŭ (1983–), en vitrysk fotbollsspelare